

Siglas e acrônimos
 Dude Perfect — canal do YouTube de esportes e entretenimento
 Dívida Pública - Dívida Pública existente numa dada economia
 Dual processor — refere-se a sistemas informáticos que usam dois processadores usando multiprocessamento simétrico
 Desciclopédia — enciclópedia de humor online que parodia a Wikipédia
 Gestão de recursos humanos — também chamada de "Departamento de Recursos Humanos"
 Partido Democrata (Estados Unidos) (Democratic Party)
 Partido Democrático (Turquia) — Demokrat Parti em turco
 Processamento de dados — data processing em inglês
 Queimada dupla (double play) — manobra de beisebol
 Sexo grupal (dupla penetração) — ato sexual

Ver também
Diversos jornais recebem o nome de Diário Popular, usando, consequentemente, o acrônimo DP.
Desambiguações de siglas